Cristián Contreras puede referirse a: 

 Cristián Contreras Molina (1946), obispo chileno de San Felipe entre 2002-2018.
 Cristián Contreras Radovic (1969), conocido como Dr. File, periodista, escritor y doctor en filosofía chileno.
 Cristián Contreras Villarroel (1959), obispo chileno de Melipilla.